Aleksandr Georgievič Gorškov – ex danzatore su ghiaccio sovietico, poi russo
 Dmitrij Georgievič Gorškov – pallanuotista russo
 Sergej Georgievič Gorškov – ammiraglio e politico sovietico